Малатеста II (III) Малатеста ( (1299–1364) e италиански благородник от фамилията Малатеста, италиански кондотиер, господар на Пезаро (1326–1330, 1333–1340) и на Римини (1335–1363).

Той е син на Пандолфо I Малатеста († 1326), господар на Римини и Пезаро, и съпруга му Тадея да Римини (* 1267). Брат е на Галеото Малатеста († 1385), господар на Римини (1372–1385). Сестра му Катерина Малатеста се омъжва 1320 г. за Луиджи I Гонзага (1267–1360), господар на Мантуа.

Той последва баща си в Пезаро, а братовчед му Ферантино Малатеста става господар на Римини.
 
Малатеста II Малатеста се жени за Костанца Ондедей. Те имат децата:
 Пандолфо II (1325-1373), сеньор на Пезаро
 Галеото Малатеста Унгаро (1327-1375), сеньор на Римини
 Катерина
 Мазия
 Джиневра (1350-1364), омъжена за Гвидо II Гонзага (1340–1399), господар на Новелара, син на Фелтрино и внук на Луиджи I Гонзага, господар на Мантуа
 Мелчина

Източници 

 Giovanni Soranzo: Malatesta, Enciclopedia Italiana (1934)
 Rendina, Claudio (1985). I capitani di ventura. Rome: Newton Compton. ISBN 88-8289-056-2.
 C. Cardinali – La Signoria di Malatesta Antico (1334-1364) – Rimini, Ghigi, 2000.
 G. Franceschini – I Malatesta – Milano, Dall'Oglio, 1973.
 P. Farulli – Cronologia della nobile famiglia dei Malatesta – Siena, 1724.
 A. F. Massera – Note Malatestiane – Galileiana, Firenze, 1911.
 L.N. Rossi – I Malatesta. Novissima Enciclopedia Monografica Illustrata – Firenze, Francesco Novati, 1933-34.

Външни препратки 
 Condottieri 

Малатеста
Господари
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже